Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die PBZ Zagreb Indoors 2013. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 konnten sich Michael Berrer, Philipp Petzschner, Ilija Bozoljac und Filip Veger qualifizieren. Matteo Viola schaffte es als Lucky Loser ebenfalls ins Hauptfeld des Turniers. Er ersetzte den am Knöchel verletzten Polen Łukasz Kubot. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 2. bis 4. Februar 2013 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 52 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Zagreb

en:2013 PBZ Zagreb Indoors – Singles#Qualifying